Отоцкий — русская, белорусская и польская фамилия, может означать:

 Отоцкий, Павел Владимирович (1866—1954) — русский почвовед, гидролог и организатор науки.
 Отоцкий, Лев Григорьевич (1905—1977) — философ и писатель русского зарубежья, экономист, филолог.
 Отоцкий, Фелициан Венантиевич (1871—1931) — помещик, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Петроковской губернии.